Такано́ри Го́ми (; род. 22 сентября 1978, Канагава) — японский боец смешанного стиля, выступает на профессиональном уровне с 1998 года. Известен по участию в турнирах таких организаций как Shooto, Pride, UFC. Первый и единственный чемпион Pride в лёгкой весовой категории.

Биография 
Таканори Гоми родился 22 сентября 1978 года в Канагаве. В возрасте шестнадцати лет во время учёбы в школе начал заниматься боксом, проходил подготовку в зале Сагамихары Ёнекуры, также состоял в школьной команде по лёгкой атлетике и был питчером в бейсбольной команде. Позже увлёкся вольной борьбой, занимался в додзё Кигути, периодически выступая на различных японских борцовских турнирах. Участвовал в соревнованиях по грэпплингу, вершиной его борцовской карьеры стали Всеяпонские чемпионаты по боевой борьбе, где он победил нескольких сильных грэпплеров, в том числе своего будущего оппонента Мицухиро Исиду.

Профессиональная карьера

Shooto 
В 1997 году Гоми присоединился к японской бойцовской организации Shooto, первое время только тренировался здесь и принимал участие в любительских соревнованиях. Его профессиональный дебют в смешанных единоборствах состоялся в ноябре 1998 года, своего первого соперника Хироси Цурую он победил единогласным решением судей. В течение пяти лет провёл в ММА четырнадцать победных поединков, не потерпев при этом ни одного поражения — преимущественно дрался на турнирах Shooto, но помимо этого провёл один бой в организации Vale Tudo Japan и один бой в гавайском промоушене SuperBrawl.

В частности, в 2001 году Гоми завоевал титул чемпиона Shooto в лёгкой весовой категории, победив единогласным судейским решением бывшего одноклубника Румину Сато. Затем в рейтинговом бою взял верх над известным американским грэпплером Крисом Бреннаном. В 2002 году успешно провёл защиту титула, одержав победу техническим нокаутом во втором раунде в противостоянии с Докондзёносукэ Мисимой.

Лишился титула в августе 2003 года, неожиданно проиграв норвежскому бойцу Йоакиму Хансену — решением большинства судей. Поражение вызвало сильное разочарование среди болельщиков, поскольку Хансен на тот момент имел рекорд в ММА 6-1-1.

Rumble on the Rock 
В октябре 2003 года Гоми выступил в гавайском промоушене Rumble on the Rock, встречался с американским бойцом Би Джей Пенном, будущим чемпионом UFC, и проиграл ему в результате удушающего приёма сзади.

Pride Fighting Championships 
Новой вехой в карьере Таканори Гоми стало подписание контракта с крупнейшей бойцовской организацией в Японии Pride Fighting Championships. Здесь в дебютном поединке техническим нокаутом он победил бразильца Жадисона Косту, затем разобрался с мастером бразильского джиу-джитсу Ральфом Грэйси, нокаутировал его ударом колена уже на шестой секунде первого раунда — это самый быстрый нокаут за всю историю Pride.

В последующих поединках одержал победу над такими известными бойцами как Фабиу Меллу, Чарльз Беннетт и бывший чемпион UFC Дженс Палвер, которого он отправил в нокаут апперкотом на седьмой минуте первого раунда. 2005 год начал с победы над бразильцем Луисом Азереду — бразилец доминировал в их противостоянии, наносил множество ударов ногами, руками и коленями, однако на отметке в 3:46 Гоми нанёс два точных боковых удара, после чего начал добивать оказавшегося на канвасе противника. Впоследствии многие обрушились на японца с критикой, укоряя его за атаку беспомощного бойца. Позже он объяснил неоправданную агрессию выплеском адреналина и принёс извинения за свои действия.

Поскольку Гоми уже победил двух бойцов бразильского клуба Chute Box, Жадсона Косту и Луиса Азереду, промоторы назначили ему в соперники третьего, чемпиона Cage Rage в лёгком весе Жеана Силву — японец выиграл единогласным решением судей, вытерпев рычаг локтя на последних секундах.

В том же году руководство Pride объявило о начале гран-при лёгкого веса, турнира на выбывание из восьми бойцов, победитель которого должен стать новым чемпионом организации. Гоми, имея на счету семь побед подряд, принял участие в этом турнире и на стадии четвертьфиналов встретился с соотечественником Тацуей Кавадзири. Бой имел большой интерес среди зрителей, поскольку оба бойца считались первыми номерами лёгкого дивизиона, в итоге Гоми выиграл удушающим приёмом сзади в первом же раунде. В тот же вечер в рамках полуфинала единогласным решением судей во второй раз победил Луиса Азереду. В финале вышел на Хаято Сакураи, победившего на своём пути Дженса Палвера и Йоакима Хансена. Обменявшись несколькими ударами на ногах, Сакураи попытался перевести бой в партер и провёл проход в ноги, однако в результате этих действий сам оказался на полу снизу. Гоми начал наносить удары руками, в то время как Сакураи, пытаясь уйти от ударов, перевернулся и отдал сопернику спину. Через какое-то время бойцы поднялись в стойку, тем не менее, множественные пропущенные удары давали о себе знать, Сакураи выглядел разбитым. Гоми нанёс удар правой и затем провёл комбинацию левой-правой, после чего добил противника ударом правой с боку, отправив его в нокаут в конце четвёртой минуты первого раунда. Таким образом, он стал победителем гран-при и первым чемпионом Pride в лёгкой весовой категории. За эффектный нокаут в финале гран-при порталом Sherdog Гоми был признан лучшим бойцом 2005 года, разделив это звание с бразильцем Маурисиу Руа.

В 2006 году Гоми потерпел поражение от бразильца Маркуса Аурелиу из American Top Team, попавшись в захват-треугольник, выполненный руками. Бой не имел статус титульного, и японец, несмотря на проигрыш, сохранил своё чемпионское звание. В следующем поединке, тоже нетитульном, удушающим приёмом сзади победил француза Давида Барона. В ноябре состоялся матч-реванш с Аурелиу, при этом на сей раз на кону стоял титул организации. Бойцы были крайне осторожны, рефери вынужден был неоднократно призывать соперников к более активным действиям. Аурелиу нанёс несколько удачных джебов, в то время как Гоми часто менял стойку и отвечал ударами ногами. Бразилец пытался проводить тэйкдауны, но в результате оказывался в менее выгодном положении — его соперник, при всём при том, не пользовался преимуществом, и всё заканчивалось тем, что рефери просил бойцов подниматься на ноги. Ни один из бойцов не имел явного перевеса, и судьи в конце концов раздельным решением отдали победу Гоми. Год завершился победой в нетитульном бою над Мацухиро Исидой, тот попытался нанести удар правой ногой, но пропустил контратаку в голову и затем, оказавшись на канвасе, был добит хаммерфистами.

Всего лишь один поединок Гоми провёл в 2007 году, проиграл удушающим приёмом гогоплата ветерану UFC Нику Диасу. Впоследствии Атлетическая комиссия штата Невада признала бой несостоявшимся, поскольку Диас провалил тест на марихуану. Организация Pride вскоре прекратила своё существование, и Таканори Гоми таким образом остался единственным её чемпионом в лёгком весовом дивизионе.

World Victory Road и снова Shooto 
В 2008 году Гоми подписал контракт с новообразованной организацией World Victory Road и на первом её турнире в марте техническим нокаутом победил американца Дуэйна Людвига (у того открылось сильное рассечение). В августе единогласным решением судей выиграл у корейца Сан Гван Пана, в ноябре раздельным решением потерпел поражение от россиянина Сергея Голяева — порталом Sherdog это поражение было признано главным разочарованием 2008 года. Несмотря на проигрыш, Гоми позволили оспорить титул чемпиона организации в лёгком весе в противостоянии с Сатору Китаокой, однако он проиграл в результате болевого приёма на ахиллово сухожилие.

В мае 2009 года Таканори Гоми ради одного боя вернулся в Shooto, встретившись в нетитульном поединке с действующим чемпионом Такаси Накакурой — выиграл этот поединок нокаутом во втором раунде.

Должен был участвовать в турнире Affliction Entertainment, однако турнир отменили, и запланированный бой против бразильца Рафаэлло Оливейры не состоялся. В октябре 2009 года Гоми единодушным судейским решением победил американца Тони Херви, после чего объявил о начале бойцовской карьеры в США.

Ultimate Fighting Championship 
1 января 2010 года стало известно, что Таканори Гоми подписал контракт с крупнейшей бойцовской организацией в мире Ultimate Fighting Championship. Дебютный бой против Кенни Флориана прошёл для него неудачно, на протяжении двух раундов соперник доминировал, нанося постоянные удары в голову и корпус, а в конечном счёте провёл эффективный удушающий приём сзади. Далее Гоми должен был встретиться с Джо Стивенсоном, но тот травмировался, и на замену вышел Тайсон Гриффин — он впервые в своей карьере был нокаутирован, Гоми нанёс точный удар рукой в начале второй минуты первого раунда. Нокаут признали лучшим нокаутом вечера.

В 2011 году Гоми потерпел два поражения, «гильотиной» от Клея Гвиды и рычагом локтя от Нейта Диаса. В следующем году, наоборот, одержал две победы, техническим нокаутом над Эйдзи Мицуокой и раздельным решением судей над Маком Данцигом. В марте 2013 года спорным раздельным решением проиграл Диего Санчесу. Многие обозреватели и эксперты не согласились с мнением судей, считая победителем Гоми, в том числе президент организации Дэйна Уайт отметил, что Санчес выглядел недостаточно хорошо, чтобы считать его победителем. В 2014 году японец единогласным решением победил Айзека Валли-Флагга, поединок был признан лучшим боем вечера, затем техническим нокаутом проиграл Майлзу Джури — это было первое его досрочное поражение в карьере. В 2015 году вновь потерпел поражение, на сей раз от Джо Лаузона.

Статистика в MMA 

|-
|Победа
|align=center|36-15 (1)
|Мелвин Гиллард
|KO (удары)
|Rizin 11
|
|align=center|1
|align=center|2:33
|Сайтама, Япония
|
|-
| Поражение
|align=center|35-15 (1)
|Юсуке Ячи
|Сдача (треугольник)
|Rizin World Grand Prix 2017: Final Round
|
|align=center|1
|align=center|2:36
|Сайтама, Япония
|
|-
| Поражение
|align=center|35-14 (1)
|Донг Хён Ма
|TKO (удары)
|
|
|align=center|1
|align=center|1:30
|Сайтама, Япония
|
|-
| Поражение
|align=center|35-13 (1)
|Джон Так
|Сдача (удушение сзади)
|
|
|align=center|1
|align=center|1:12
|Калланг, Сингапур
|
|-
| Поражение
|align=center|35-12 (1)
|Джим Миллер
|TKO (удары)
|UFC 200
|
|align=center|1
|align=center|2:18
|Лас-Вегас, Невада, США
|
|-
| Поражение
|align=center|35-11 (1)
|Джо Лозон
|TKO (удары)
|
|
|align=center|1
|align=center|2:37
|Чикаго, Иллинойс, США
|
|-
| Поражение
| align=center| 35-10 (1)
| Майлз Джури
| TKO (удары)
| 
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:32
| Сайтама, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 35-9 (1)
| Исаак Валли-Флэг
| Единогласное решение
| 
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Балтимор, Мэриленд, США
| 
|-
|  Поражение
| align=center| 34-9 (1)
| Диего Санчес
| Раздельное решение
| 
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Сайтама, Япония
|
|-
|  Победа
| align=center| 34-8 (1)
| Мак Данциг
| Раздельное решение
| 
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Макао, САР, Китай
| 
|-
|  Победа
| align=center| 33-8 (1)
| Эйдзи Мицуока
| TKO (удары)
| UFC 144
| 
| align=center| 2
| align=center| 2:21
| Сайтама, Япония
|
|-
|  Поражение
| align=center| 32-8 (1)
| Нейт Диас
| Сдача (армбар)
| 
| 
| align=center| 1
| align=center| 4:27
| Денвер, Колорадо, США
|
|-
|  Поражение
| align=center| 32-7 (1)
| Клей Гвида
| Сдача (гильотина)
| 
| 
| align=center| 2
| align=center| 4:27
| Лас-Вегас, Невада, США
|
|-
|  Победа
| align=center| 32-6 (1)
| Тайсон Гриффин
| KO (удар)
| 
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:04
| Сан-Диего, Калифорния, США
| 
|-
|  Поражение
| align=center| 31-6 (1)
| Кенни Флориан
| Сдача (удушение сзади)
| 
| 
| align=center| 3
| align=center| 2:52
| Шарлотта, Северная Каролина, США
|
|-
|  Победа
| align=center| 31-5 (1)
| Тони Херви
| Единогласное решение
| Vale Tudo Japan 2009
| 
| align=center| 5
| align=center| 5:00
| Токио, Япония
|
|-
|  Победа
| align=center| 30-5 (1)
| Такаши накакура
| KO (удары)
| Shooto: Shooto Tradition Final
| 
| align=center| 2
| align=center| 4:42
| Токио, Япония
|
|-
|  Поражение
| align=center| 29-5 (1)
| Сатору китаока
| Сдача (замок ахилла)
| World Victory Road Presents: Sengoku no Ran 2009
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:41
| Сайтама, Япония
| 
|-
|  Поражение
| align=center| 29-4 (1)
| Сергей Голяев
| Раздельное решение
| World Victory Road Presents: Sengoku 6
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Сайтама, Япония
|
|-
|  Победа
| align=center| 29-3 (1)
| Тэ Хён Бан
| Единогласное решение
| World Victory Road Presents: Sengoku 4
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Сайтама, Япония
|
|-
|  Победа
| align=center| 28-3 (1)
| Дуэйн Людвиг
| TKO (остановка врачом)
| World Victory Road Presents: Sengoku First Battle
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:28
| Токио, Япония
|
|-
| 
| align=center| 27-3 (1)
| Ник Диас
| Не состоялся
| Pride 33
| 
| align=center| 2
| align=center| 1:46
| Лас-Вегас, Невада, США
| 
|-
|  Победа
| align=center| 27-3
| Мицухиро Исида
| TKO (удары)
| Pride FC Shockwave 2006
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:14
| Сайтама, Япония
| 
|-
| Победа
| align=center| 26-3
| Маркус Аурелио
| Раздельное решение
| Pride Bushido 13
| 
| align=center| 2
| align=center| 5:00
| Йокогама, Япония
| 
|-
|  Победа
| align=center| 25-3
| Давид Барон
| Сдача (удушение сзади)
| Pride Bushido 12
| 
| align=center| 1
| align=center| 7:10
| Нагоя, Япония
| 
|-
|  Поражение
| align=center| 24-3
| Маркус Аурелио
| Техническая сдача (треугольник)
| Pride Bushido 10
| 
| align=center| 1
| align=center| 4:34
| Токио, Япония
| 
|-
|  Победа
| align=center| 24-2
| Хаято Сакураи
| KO (удары)
| Pride Shockwave 2005
| 
| align=center| 1
| align=center| 3:56
| Сайтама, Япония
| 
|-
|  Победа
| align=center| 23-2
| Луис Азереду
| Единогласное решение
| Pride Bushido 9
| 
| align=center| 2
| align=center| 5:00
| Токио, Япония
| 
|-
|  Победа
| align=center| 22-2
| Тацуя Кавадзири
| Сдача (удушение сзади)
| Pride Bushido 9
| 
| align=center| 1
| align=center| 7:42
| Токио, Япония
| 
|-
|  Победа
| align=center| 21-2
| Жан Сильва
| Единогласное решение
| Pride Bushido 8
| 
| align=center| 2
| align=center| 5:00
| Нагоя, Япония
|
|-
|  Победа
| align=center| 20-2
| Луис Азереду
| KO (удары)
| Pride Bushido 7
| 
| align=center| 1
| align=center| 3:46
| Токио, Япония
|
|-
|  Победа
| align=center| 19-2
| Дженс Пулвер
| KO (удар)
| Pride Shockwave 2004
| 
| align=center| 1
| align=center| 6:21
| Сайтама, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 18-2
| Чарльз Беннет
| Техническая сдача (кимура)
| Pride Bushido 5
| 
| align=center| 1
| align=center| 5:52
| Осака, Япония
|
|-
|  Победа
| align=center| 17-2
| Фабио Мелло
| TKO (удары)
| Pride Bushido 4
| 
| align=center| 1
| align=center| 8:07
| Нагоя, Япония
|
|-
|  Победа
| align=center| 16-2
| Ральф Грейси
| KO (колено)
| Pride Bushido 3
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:06
| Йокогама, Япония
| 
|-
|  Победа
| align=center| 15-2
| Джейдисон Коста
| TKO (удары)
| Pride Bushido 2
| 
| align=center| 1
| align=center| 4:55
| Йокогама, Япония
|
|-
|  Поражение
| align=center| 14-2
| Би Джей Пенн
| Сдача (удушение сзади)
| Rumble on the Rock 4
| 
| align=center| 3
| align=center| 2:35
| Гонолулу, Гавайи, United States
|
|-
|  Поражение
| align=center| 14-1
| Йоахим Хансен
| Решение большинства
| Shooto: Yokohama Cultural Gymnasium
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Йокогама, Япония
| 
|-
|  Победа
| align=center| 14-0
| Ник Эртл
| Сдача (армбар)
| Shooto: Korakuen Hall
| 
| align=center| 1
| align=center| 4:59
| Токио, Япония
| 
|-
|  Победа
| align=center| 13-0
| Доконджоносукэ Мисима
| TKO (удары)
| Shooto: Year End Show 2002
| 
| align=center| 2
| align=center| 0:52
| Ураясу, Япония
| 
|-
|  Победа
| align=center| 12-0
| Крисс Бреннан
| Единогласное решение
| Shooto: Treasure Hunt 10
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Йокогама, Япония
| 
|-
|  Победа
| align=center| 11-0
| Леонардо Сантос
| Решение большинства
| Shooto: Treasure Hunt 7
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Сакаи, Япония
| 
|-
|  Победа
| align=center| 10-0
| Румина Сато
| Единогласное решение
| Shooto: To The Top Final Act
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Ураясу, Япония
| 
|-
|  Победа
| align=center| 9-0
| Райан Боу
| Единогласное решение
| Shooto: R.E.A.D. 12
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Токио, Япония
|
|-
|  Победа
| align=center| 8-0
| Пол Родригес
| Единогласное решение
| Shooto: R.E.A.D. 6
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Токио, Япония
|
|-
|  Победа
| align=center| 7-0
| Хуандерсон Павао
| Единогласное решение
| Shooto: R.E.A.D. 3
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Кадома, Япония
|
|-
|  Победа
| align=center| 6-0
| Джонни Эдуардо
| Сдача (удушение сзади)
| Vale Tudo Japan 1999
| 
| align=center| 3
| align=center| 1:43
| Ураясу, Япония
|
|-
|  Победа
| align=center| 5-0
| Такуя Кавабара
| Единогласное решение
| Shooto: Renaxis 4
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Токио, Япония
|
|-
|  Победа
| align=center| 4-0
| Стивен Паллинг
| Сдача (удушение сзади)
| SuperBrawl 12
| 
| align=center| 1
| align=center| 3:06
| Гонолулу, Гавайи, США
|
|-
|  Победа
| align=center| 3-0
| Такуя Кувабара
| Единогласное решение
| Shooto: Renaxis 1
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Токио, Япония
|
|-
|  Победа
| align=center| 2-0
| Казумичи Такада
| TKO (удары)
| Shooto: Devilock Fighters
| 
| align=center| 2
| align=center| 3:42
| Токио, Япония
|
|-
|  Победа
| align=center| 1-0
| Хироши Цуруя
| Decision (unanimous)
| Shooto: Las Grandes Viajes 6
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Токио, Япония
|

Примечания

Ссылки 
 

Бойцы смешанных единоборств Японии
Чемпионы PRIDE Fighting Championships
Грэпплеры